republika – ustrój polityczny
 Republika – polski zespół muzyczny
 Telewizja Republika – polski kanał informacyjno-publicystyczny
 Republika – dziennik wydawany w Łodzi w okresie II RP
 Republika – indonezyjski dziennik
 Republika – słowacka partia polityczna

Zobacz też 
 Republic